La Danse interdite est un roman de Rachel Hausfater paru en 2000. Il raconte l'histoire de Perla, une jeune fille juive de Pologne, qui aime Wladeck, un non-juif. Le roman rapporte cette relation difficile, touchée par l'antisémitisme et le nazisme de l'époque.

Résumé 
En Pologne, au début des années trente, deux jeunes personnes s'aiment : Perla, juive, et Wladek, chrétien. Perla tombe enceinte. Quand sa mère l'apprend, elle l'envoie aux États-Unis, pour retrouver son père, parti y travailler depuis quelques années. De peur de rencontrer son père et de lui avouer sa grossesse, elle se réfugie chez une famille juive de New York. Elle finit par accoucher de son enfant, Adam, et travailler à New York. 

Elle retourne plus tard en Pologne, à la recherche de sa mère et de Wladek, le père de son enfant. Malheureusement, sa mère était déjà partie la retrouver chez son père. Perla se retrouve donc en Pologne, seule avec son fils, au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale. Elle subit alors le sort des juifs de Pologne, forcée de vivre dans le ghetto de Lvov avant d'en être délivrée par une action de Wladek, membre de la Résistance polonaise.

Thèmes abordés 
Outre l'amour et la guerre, Perla vit aussi la musique, qu'elle joue, chante et enseigne.

Arbre généalogique

Éditions

Notes et références

Roman français paru en 2000
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman historique français
Littérature de la Shoah